Рыженко́в — русская фамилия; имеет женскую форму Рыженкова. Известные носители:
 Рыженков, Александр Николаевич (род. 1950) — украинский предприниматель, Герой Украины.
 Рыженков, Виктор Анатольевич (род. 1966) — советский легкоатлет, прыгун с шестом.
 
 Рыженков, Максим Владимирович (род. 1972) — белорусский государственный деятель, дипломат.
 Рыженков, Николай Андреевич (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Рыженков, Олег Владимирович (род. 1967) — белорусский биатлонист.
 Рыженков, Сергей Иванович (род. 1959) — политолог, доцент факультета истории политологии и права РГГУ, заместитель директора Центра изучения современной политики.

См. также 
 Рыженко